Milltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Milltjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Milltjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Miltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn